Richmond County kan syfta på

Geografi

Kanada 

 Richmond County (county i Kanada), Nova Scotia,

USA 

 Richmond County, Georgia, county, 
 Richmond County, North Carolina, county, 
 Richmond County, Virginia, county, 
 Richmond County, New York, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar